Allsvenskan 1949/1950 kan syfta på:

Fotbollsallsvenskan 1949/1950
Allsvenskan i handboll för herrar 1949/1950